McDonald nebo MacDonald může být:

příjmení

 MacDonald (klan) – skotský klan z ostrovů Vnitřních a Vnějších Hebrid

 viz McDonald (příjmení)

fiktivní postavy
 MacDonald – zástupce velitele hvězdoletu v českém filmu Ikarie XB 1 (1963)
 Ronald McDonald – klaun používaný jako první maskot McDonald's
 Old MacDonald Had a Farm – americká dětská písnička

místopisné jméno
 McDonald (kráter) – kráter na Měsíci v Mare Imbrium
 Heardův ostrov a McDonaldovy ostrovy – vulkanické ostrovy v jižním Indickém oceánu, součást Austrálie
 Boulevard Macdonald – bulvár v Paříži, pojmenovaný dle maršála Francie Jacquese Macdonalda

jiný význam
 McDonald's – společnost provozující řetězec rychlého občerstvení (fast food)
 McDonald and Giles – společné studiové album britských hudebníků
 MacDonaldova bílá kniha (1939) – dokument proti imigraci do Palestiny
 McDonaldova kritéria – diagnostická kritéria pro roztroušenou sklerózu